Эма Хорват (; род. 28 января 1994 года) — американская актриса.

Биография 
Эма Хорват родилась 28 января 1994 года в США. Училась в школе искусств Interlochen Academy, а затем на факультете драматического искусства Гарварда.

В 2017 году дебютировала в кино с главной ролью в фильме «Лайкай. Делись. Смотри».

В 2019 году сыграла главную роль в фильме ужасов «Виселица 2».

В 2020 году сыграла в сериале «Не копайся в себе».

В 2022 году вышел сериал «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина, в котором Эма сыграла роль Эариен, дочери Элендиля и сестры Исильдура.

Фильмография

Примечания

Ссылки